Ехидо Сан Лорензо има више значења:

 Ехидо Сан Лорензо, Ла Кањада (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Сан Лорензо (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику